Trautman peut faire référence à : 
 Matthew Trautman (né en 1985) triathlète sud-africain.
 Samuel Trautman (colonel), personnage du roman Rambo et de la série de films dérivée.

Voir aussi